Fārsān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Fārsān (kommunhuvudort i Iran), Chahar Mahal och Bakhtiari, 
 Shahrestān-e Fārsān, kommun, Chahar Mahal och Bakhtiari, 

Robotskapade Iranförgreningar